Witjas (; englische Transkription Vityaz) ist der Name mehrerer Schiffe. Er leitet sich vom russischen Wort für „Ritter“ oder „Recke“ ab.

Schiffsliste 

|}

Weblinks

Einzelnachweise 

Witjas
Schiffe Mit Dem Namen Witjas